Carl Ludwig Kirschbaum – entomologo tedesco
 Thorsten Kirschbaum – calciatore tedesco
 William Kirschbaum – nuotatore statunitense